Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Udo Riglewski e Michael Stich che hanno battuto in finale Petr Korda e Tomáš Šmíd 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (semifinali)
 Kevin Curren /  Laurie Warder (quarti di finale)

 Jim Courier /  Pete Sampras (primo turno)
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
BMW Open 1990